Anàlisi de components principals (PCA en anglès), tècnica estadística multivariant
 Professional Chess Association (PCA), organització de l'àmbit dels escacs que va existir entre 1993 i 1996
 PCA o Pacific Coast Academy, col·legi privat en la sèrie televisiva Zoey 101
 Partits polítics:
 Partit Comunista d'Andalusia (PCA), federació del Partit Comunista d'Espanya a Andalusia
 Partit Comunista d'Astúries (PCA), federació del Partit Comunista d'Espanya en el Principat d'Astúries
 Partit Cors d'Acció (Partitu Corsu d'Azione, PCA), partit polític cors de caràcter autonomista fundat per Petru Rocca
 Partit Cors Autonomista, nom que va adoptar des del 1927 el Partit Cors d'Acció 
 Partit Comunista d'Aragó-Partit Comunista, partit polític d'àmbit aragonès de principis de la dècada de 1980
 Partit Comunista d'Aragó, federació del Partit Comunista d'Espanya en la Comunitat Autònoma d'Aragó
 Partit Comunista Algerià, partit fundat el 1920 com a extensió del Partit Comunista Francès
 Partit Comunista Angolès, partit polític d'Angola, fundat a l'octubre del 1955